Dzień Niepodległości (hebr. סידרת מטבעות יום העצמאות, sidrat matbe’ot jom ha-acma’ut) – seria monet obejmująca izraelskie srebrne i złote monety kolekcjonerskie emitowane przez Bank Izraela od 1958 roku z okazji kolejnych rocznic niepodległości Państwa Izrael. Mają one status legalnego środka płatniczego, a dystrybuowane są przez Israel Coins and Medals Corporation (ICMC). Pierwsza moneta z serii została wybita w 1958 roku z okazji 10. rocznicy niepodległości. W całej serii nie pojawiła się moneta z okazji 68. rocznicy niepodległości w 2016.

Emisja serii obejmuje okresy funta izraelskiego (1960–1980), szekla (1980–1985) i nowego szekla (od 1985).

Lista monet w serii

Funt izraelski 
Seria monet z okresu obowiązywania funta izraelskiego obejmuje głównie monety srebrne z jednym nominałem. Na pamiątkę szczególnych wydarzeń jak: 100. rocznica urodzin Theodora Herzla (1960), upamiętnienie wielkiej Jerozolimy po jej zajęciu w 1967 roku (1968), upamiętnienie izraelskiego nieznanego żołnierza (1969), dwudziestopięciolecie podpisania Deklaracji Niepodległości Izraela (1973) dwudziestopięciolecie pożyczki na rzecz rozwoju kraju (1975), trzydziestolecie niepodległości (1978) i podpisanie traktatu pokojowego z Egiptem (1980) wyemitowano dodatkowo monetę złotą z odpowiednio wyższym, niż srebrna, nominałem. Na dwudziestopięciolecie podpisania Deklaracji Niepodległości wybito monety z czterema nominałami (10 ILP w srebrze, 50, 100, 200 ILP w złocie). W latach 1958–1967 monety srebrne miały nominał 5 ILP, potem w latach 1968–1974 10 ILP, w okresie pomiędzy 1975 a 1977 rokiem 25 ILP, dwóm przedostatnim monetom nadano nominał 50 ILP, a ostatniej 200 ILP. Monety złote miały następujące nominały: 20 ILP (1960), 50 ILP (1973), 100 ILP (1968, 1969, 1973), 200 ILP (1973), 500 ILP (1975), 1000 ILP (1978), 5000 ILP (1980).

Do 1960 roku na awersach monet srebrnych widniał nominał, nazwa waluty w j. hebrajskim, nazwa państwa w językach arabskim i hebrajskim oraz rok wybicia według kalendarza żydowskiego i gregoriańskiego. W latach 1961–1980 awersy dodatkowo mają przedstawienia związane z motywem przewodnim monety. Od 1970 roku na awersie widnieje ponadto herb Izraela. Wcześniej pojawiał się tylko na złotych monetach z lat 1960, 1965, 1968 i 1971. Jedyną emisją, w której awers złotej monety różnił się od awersu srebrnej monety, była emisja z 1960 roku. W 1980 roku poza powyższymi elementami na awersie pojawił się napis w językach hebrajskim, arabskim i angielskim (tłum. z angielskiego „Izraelsko-egipski traktat pokojowy/marzec 26, 1979”. Na awersach monet znajdowały się również znaki mennic. Na rewersach znajdowały się przedstawienia tematyczne każdej z monet.

Mennice: Swissmint – Berno; Kretschmer Mint, Drukarnia Rządowa – Jerozolima; Mennica Bawarska – Monachium; Kanadyjska Mennica Królewska – Ottawa; Francuska Mennica Państwowa – Paryż; Włoska Mennica Rządowa – Zecca di Stato – Rzym; Mennica Stanów Zjednoczonych – San Francisco; Królewska Mennica Holenderska – Utrecht.

Szekel 
Seria monet z okresu szekla obejmuje monety srebrne (próby 850) oraz złote (próby 900), które w latach 1981–1982 emitowane były w dwóch nominałach: 2 ILR i 10 ILR, a w latach 1983–1985 w trzech: 1 ILR, 2 ILR i 10 ILR.

Awersy wszystkich monet zawierały nominał, nazwę waluty w językach angielskim i hebrajskim, nazwę państwa w językach hebrajskim, arabskim i angielskim, rok według kalendarza żydowskiego i gregoriańskiego, herb Izraela, a także znaki mennic. W przypadku monety z 1982 roku na awersie znajdował się dodatkowo napisy w językach hebrajskim i angielskim „Baron Edmond de Rothschild 1845–1934” oraz „stulecie jego pierwszej działalności osadniczej w Ziemi Izraela”. Na rewersach znajdowały się przedstawienia związane z tematyką monety.

Mennice: Swissmint – Berno; Mennica Bawarska – Monachium; Kanadyjska Mennica Królewska – Ottawa; Francuska Mennica Państwowa – Paryż; Mennica Państwowa Badenii-Wirtembergii – Stuttgart.

Nowy szekel 
Seria monet z okresu nowego szekla obejmuje złote i srebrne monety, których emisja obejmowała trzy nominały (lata 1986–1993, 1996–1997, 1999–2021), a w latach 1994, 1995, 1998 cztery nominały. Monety srebrne mają nominał 1 ILS (próby 850 w latach 1986–1991 oraz próby 925 od 1992 roku) i 2 ILS (próby 850 w latach 1986–1991, próby 925 od 1992 roku do 2013 roku, próby 999 od 2014 roku). Monety złote mają nominały 5 ILS (próby 900 w latach 1994–1995), 10 ILS (próby 900 w latach 1986–1995, próby 916 w latach 1996–1997 i 1998–2018, próby 917 od 2019 roku, próby 999 w 1998 roku), 20 ILS (próby 999 w 1998 roku) i 30 ILS (próby 999 w 1996 roku). Od 2014 roku moneta o nominale 2 ILS jest monetą o wadze 1 oz. Od 2013 roku standaryzowano liczbę emitowanych monet, i tak nakład monet jednoszeklowych wynosi 1800 sztuk, monet dwuszeklowych 2800 sztuk, a dziesięcioszeklowych 555 sztuk. W 2006 roku pierwszy raz monety zostały wybite w mennicy Israel Coins and Medals Corporation. Miało to miejsce jeszcze w 2007 roku i latach 2013–2017.

Na awersach monet od 1986 roku do 1998 roku znajdują się: nominały, nazwa waluty w językach angielskim i hebrajskim, nazwa państwa w językach arabskim, hebrajskim i angielskim, rok według kalendarza żydowskiego i gregoriańskiego oraz herb Izraela. Od 1999 roku dodatkowym elementem awersu stał się napis „Dzień Niepodległości” w językach angielskim i hebrajskim. Na awersach wszystkich monet znajdują się znaki mennic. Awersy wszystkich monet stylistycznie korespondują z przedstawieniami tematycznymi rewersów. Dodatkowe inskrypcje na awersach pojawiały się w następujących latach:
 1986 rok – napis „sztuka w Izraelu” w językach angielskim i hebrajskim,
 1996 rok – napis „trzy tysiące lat Jerozolimy miasta Dawida” w językach angielskim i hebrajskim,
 1997 rok – napis „setna rocznica I Kongresu Syjonistycznego” w językach angielskim i hebrajskim,
 1998 rok – napis „50. rocznica Izraela” w językach angielskim i hebrajskim,

Mennice: Mennica Norweska – Kongsberg; ICMC – Ma’ale ha-Chamisza; Mennica Bawarska – Monachium; Kanadyjska Mennica Królewska – Ottawa; Francuska Mennica Państwowa – Paryż; Mennica Południowoafrykańska (South African Mint) – Pretoria; Mennica Państwowa Badenii-Wirtembergii – Stuttgart.; Królewska Mennica Holenderska – Utrecht; Mennica Fińska – Vantaa.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 

 
 
 

Serie monet
Monety kolekcjonerskie Państwa Izrael